Museo storico militare Brigata Catanzaro – museo di Catanzaro
 Museo storico militare – museo di Palmanova
 Museo storico dell'Aeronautica Militare – museo di Vigna di Valle
 Museo storico della motorizzazione militare – museo di Roma